Naseljena mjesta u Hrvatskoj s više od 2000 stanovnika, prema popisu stanovništva iz 1991. godine, bila su:

Vidi još 
 Naseljena mjesta u Hrvatskoj s više od 5000 stanovnika (popis 2011)
 Naseljena mjesta u Hrvatskoj s između 1000 i 5000 stanovnika, popis 2011.

Izvori 
 Popis stanovništva 1991. prema spolu i starosti, dokumentacija 882, Zagreb, Državni zavod za statistiku, siječanj 1994.

naselja 1991